Kwadwo Opoku (Accra, 2001. július 13. –) ghánai korosztályos labdarúgó, az amerikai Los Angeles csatárja.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Opoku a ghánai fővárosban, Accraban született. Az ifjúsági pályafutását az Attram De Visser akadémiájánál kezdte.

2020-ban mutatkozott be az észak-amerikai első osztályban szereplő Los Angeles felnőtt csapatában. Először a 2020. október 12-ei, Seattle Sounders ellen 3–1-re megnyert mérkőzés 90+3. percében, Bradley Wright-Phillips cseréjeként lépett pályára. Első ligagólját 2022. március 12-én, az Inter Miami ellen idegenben 2–0-ás győzelemmel zárult találkozón szerezte meg.

A válogatottban 
2017-ben egy mérkőzés erejéig tagja volt a ghánai U17-es válogatottnak.

Statisztikák 
2023. március 4. szerint

Sikerei, díjai 
Los Angeles
 MLS
 Bajnok (1): 2022

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt

2001-ben született személyek
Ghánai labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Los Angeles FC labdarúgói
Az MLS labdarúgói
Élő személyek